Koshetz ist der Familienname von:

 Marina Koshetz (1912–2001, auch als Marina Schubert bekannt), amerikanische  Opernsopranistin
 Nina Koshetz (1892–1965) russisch-ukrainische, später amerikanische  Opernsopranistin und Filmschauspielerin